Рихнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рихнер, Макс (8 апреля 1897, Лихтенштейг — 10 июня 1965, Цюрих) — швейцарский писатель журналист, переводчик, литературный критик.
 Рихнер, Томас (4 ноября 1911, Пойнт-Марион, штат Пенсильвания — 11 июля 2008, Вустер, штат Массачусетс) — американский пианист и органист.